San Gregorio Magno (plaats), een plaats en gemeente in de Italiaanse provincie Salerno (regio Campanië) 
San Gregorio Magno al Celio, een kerk in Rome